Список млекопитающих, обитающих на территории Грузии (юго-восточная Европа, Западная Азия).

Из 104 указанных в таблице видов, 2 находятся под критической угрозой (из них регионально исчез Тюлень-монах), 3 находится под угрозой исчезновения, 5 подверженные, 12 находятся в состоянии близкому к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Млек